Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 – zawody w skokach narciarskich, które rozegrane zostały w dniach 22 lutego – 2 marca 2019 w austriackich miejscowościach Seefeld in Tirol i Innsbruck, w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019.

Zawody  zostały przeprowadzone na dwóch obiektach: dużej skoczni Bergisel w Innsbrucku oraz normalnej Toni-Seelos-Olympiaschanze w Seefeld. Rozegrano 6 konkursów, w tym 3 indywidualnych (mężczyzn na skoczni dużej oraz kobiet i mężczyzn na skoczni normalnej) oraz 3 drużynowych (mężczyzn na skoczni dużej oraz kobiet i mieszanego na skoczni normalnej). Jako pierwsze w harmonogramie zawodów, pomiędzy 22 a 24 lutego 2019 odbyły się konkursy w Innsbrucku, zaś zawody w Seefeld  zostały rozegrane między 26 lutego a 2 marca.

Tytułów mistrzowskich zdobytych na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 w Lahti bronią: Austriak Stefan Kraft indywidualnie wśród mężczyzn na obu skoczniach, Niemka Carina Vogt indywidualnie wśród kobiet, reprezentacja Polski w drużynowym konkursie mężczyzn i reprezentacja Niemiec w drużynie mieszanej. Konkurs drużynowy kobiet debiutuje na mistrzostwach świata. Włączony został przez Międzynarodową Federację Narciarską do programu zawodów w styczniu 2019, po zaakceptowaniu wniosku Austriackiego Związku Narciarskiego.

Program zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Mikst

Wyniki

Kobiety

Konkurs drużynowy na skoczni HS 109 – 26 lutego 2019

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 109 – 27 lutego 2019

Konkurs indywidualny na skoczni HS 109 – 27 lutego 2019

Mężczyźni

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 130 – 22 lutego 2019 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Konkurs indywidualny na skoczni HS 130 – 23 lutego 2019 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Konkurs drużynowy na skoczni HS 130 – 24 lutego 2019 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 109 – 28 lutego 2019 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Konkurs indywidualny na skoczni HS 109 – 1 marca 2019 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Konkurs mieszany

Konkurs mieszany na skoczni HS 109 – 2 marca 2019

Składy reprezentacji 
W poniższej tabeli znajdują się składy kobiecych i męskich reprezentacji, które startowały w konkursach skoków narciarskich podczas mistrzostw świata w Seefeld/Innsbrucku. W tabeli zamieszczono także porównanie miejsc zajętych w poszczególnych konkursach mistrzostw świata w latach 2017 i 2019.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata
2019
Skoki narciarskie w Austrii
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019